Gemperli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gemperli (1893–1982), Schweizer Politiker (CVP)
 Pascal Heinz Gemperli (* 1978), muslimischer Verbandsfunktionär
 Paul Gemperli (1930–2015), Schweizer Politiker (CVP)